Шахереза́да (, настоящее имя — Шахереза́да Кемали Сойлэмэзоглу ; род. 3 сентября 1952) — турецкая поп-певица, продюсер и автор многих песен, известная как в Турции, так и за рубежом. Родилась в Анкаре в 1952 году. Её тетя Её Императорское Высочество Великая Княжна Перизат. Свободно владеет арабским, английским, французским и турецким языками. Первый свой альбом под названием «İki Gölge» («Две Тени») певица выпустила в 1968 году.

Дискография

Грампластинки 
 1968 — İki Gölge
 1968 — Dün Gece
 1969 — Beni Unutma
 1969 — İmkânsız Aşk
 1974 — Kelebek
 1974 — Dili Dost, Kalbi Düşman
 1970-е — Söz Sevgilim, Söz
 1970-е — Kolkola
 1970-е — Ne Kapımı Çalan Var
 1970-е — Nerede Olsan

Макси-синглы 
 1980 — Sevemedim Karagözlüm
 1980 — Hürüm Artık
 1980 — Bahşiş
 1980 — Seni Sevmiştim

LPs 
 1981 — Sevdim Genç Bir Adamı
 1981 — Kendim Ettim, Kendim Buldum (Eyvah)
 1981 — Yanında
 1981 — Aşk Bir Kumarsa
 1981 — Kulakların Çınlasın
 1981 — Lay la, Lay la (Yaşamaya Bak Sen)

Альбомы 
 2002 — Bak Bir Varmış Bir Yokmuş: 60'lı ve 70'li Yılların Orijinal Kayıtları
 2007 — Our Golden Songs
 2008 — Çınar Vol. I

Певцы и певицы Турции
Композиторы Турции
Музыкальные продюсеры Турции